Carum montanum är en flockblommig växtart som beskrevs av George Bentham, Joseph Dalton Hooker och Giovanni Arcangeli. Carum montanum ingår i släktet kumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kumminsläktet
montanum